Nacional AC (Cabedelo)
 Nacional AC (Paraná)
 Nacional AC (Patos), Braziliaanse voetbalclub uit Patos
 Nacional AC (Fortaleza), Braziliaanse voetbalclub uit Fortaleza
 Nacional AC (São Paulo), Braziliaanse voetbalclub uit São Paulo